Пронькино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пронькино — упразднённое село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Пронькино — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Пронькино — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Пронькино — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Пронькино — село в Сорочинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Пронькин